David Moreno Estivariz (Madrid, España, 24 de enero de 1991), es un futbolista español. Juega de centrocampista y su actual equipo es el CD Azuqueca de la Tercera División  de España.

Trayectoria

Infancia 

Después de pasar por varios equipos de distintos barrios de Madrid, en el año 2001 fue fichado por el Real Madrid.

En junio de 2003, David Moreno tuvo el privilegio de lucir el "10" de la selección madrileña de fútbol, proclamándose campeones de España sub-12 en Burjasot (Valencia). En julio de ese mismo año, disputó con el Real Madrid el torneo de Brunete. En este torneo David fue destacado en las páginas del diario AS y fue incluido en el equipo ideal de dicho torneo.

Equipos como Lazio, Liverpool, Arsenal o Inter de Milán se fijaron en él.

Trayectoria profesional 
En 2001 fichó por el Real Madrid donde pasó por las distintas categorías hasta Juvenil División de Honor (2007). En 2008 ficha por la UD Almería B, pudiendo jugar con el primer equipo. En 2011 pasa a formar parte del club de fútbol Hércules CF B, aunque jugaba con el primer equipo donde comenzó la pretemporada, participando en varios partidos, debutando en Segunda División contra el Córdoba CF. Actualmente forma parte del SD Noja, equipo por el que fichó en el verano de 2012.
En el año 2013 ficha por el histórico Moscardó de Madrid,  en octubre de 2015 es convocado por la selección absoluta de Madrid

Selección nacional 
En abril de 2006 David fue convocado por la selección española sub-15 siendo, por primera vez, internacional con solo 15 años. En noviembre es llamado de nuevo por la selección española, esta vez en categoría sub-16.

En septiembre de 2007 es convocado por la selección española sub-17 para disputar la Eurocopajunto a Jugadores como Canales o Thiago Alcántara.

Clubes

Enlaces externos 
 Web oficial
Web no oficial

Futbolistas de Madrid
Futbolistas de la Unión Deportiva Almería "B"
Futbolistas del Hércules Club de Fútbol "B"
Futbolistas del Hércules Club de Fútbol en los años 2010
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Noja
Futbolistas del Club Deportivo Azuqueca
Nacidos en Madrid